Змагання з боксу у ваговій категорії до 51 кілограму серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройдуть з 12 серпня по 20 серпня. Участь візьмуть 12 спортсменок з 12 країн.

Призери

Розклад 
Час місцевий (UTC−3).

Результати

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)